Heptozus är ett släkte av tvåvingar. Heptozus ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Heptozus